Бхедаргандж:

 Бхедаргандж — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бхедаргандж — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Шариатпур.